Баян — музичний інструмент

Баян — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Баян — село, Жамбильський район, Північно-Казахстанська область

Баян — село, Стрітенський район, Забайкальський край

Див. також 
 Аль-Байан
 Байан
 Боян